Adolf Böcking ist der Name folgender Personen:

* Adolf Böcking (Bankier) (1754–1800), deutscher Kaufmann und Bankier
 Adolf Böcking (Zoologe) (1831–1898), deutschamerikanischer Ornithologe und Zoologe 

Siehe auch:
 Adolph Böcking